Opdahl ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jacob Opdahl (1894–1938), norwegischer Turner
 Nils Opdahl (1882–1951), norwegischer Turner